Royal Arena er en indendørs, multifunktionel arena i byudviklingsområdet Ørestad Syd i København indviet af Kronprins Frederik den 28. januar 2017. Arenaen fremstår i et markant nordisk design og har en kapacitet på 13.000 ved sportsarrangementer og op til 17.000 (enten siddende eller stående) ved koncerter.

Projektet blev præsenteret ved et pressemøde på Bella Sky den 23. september 2011. Den 7. juni 2012 løftedes sløret for arenaens design. Det vindende designteam bestod af 3XN, HKS, Inc., Arup, ME Engineers og Planit IE. Byggeriet havde grundstensnedlæggelse den 26. juni 2013.

Den første begivenhed i arenaen var fire koncerter med Metallica den 3., 5., 7. og 9. februar 2017. EM i kortbanesvømning 2017 vil blive den første store sportsbegivenhed i Royal Arena efterfulgt af VM i ishockey 2018.

I 2019 husede arenaen VM i håndbold 2019 for mænd med plads til ca. 12.500 tilskuere pr. kamp.

Baggrund 

Inden Royal Arena åbnede, var Malmö Arena den eneste arena i Øresundsregionen med en kapacitet på 10.000-15.000 tilskuere. Den største indendørsarena til sport og koncerter i København er Parken, der primært er et fodboldstadion, med 38.065 siddepladser. Ved store internationale sportsarrangementer var Brøndby Hallen (4.400 tilskuere) og Ballerup Super Arena (9.200 tilskuere) knap nok store nok, mens Parken ofte var for stor. Jyske Bank Boxen i Herning var tidligere den eneste indendørsarena i Danmark med plads til 10.000-15.000 tilskuere.

For at København kunne være vært for blandt andet VM i ishockey, VM i herrehåndbold, VM i svømning, Disney on Ice og Cirque du Soleil var en arena med denne størrelse nødvendig.

Finansiering og drift 
Realdania og Københavns Kommune støttede hver projektet med 325 mio. kr., mens man i forbindelse med projekteringen forventede et anlægstilskud fra Elitefacilitetsudvalget og et driftstilskud fra Danmarks Idræts-Forbund. Byggegrunden blev stillet til rådighed af By & Havn.

Fem selskaber var kvalificerede til at byde på driften af arenaen. I december 2011 blev Live Nation valgt som operatør foran AEG Facilities.

Indvielse 
I oktober 2015 forventedes det, at arenaen ville være klar i efteråret 2016. I slutningen af september 2016 offentliggjordes det, at rockbandet Metallica ville indvie arenaen med fire koncerter den 3., 5., 7. og 9. februar 2017. Arenaen blev indviet den 28. januar 2017 af Kronprins Frederik.

Fakta 
Følgende kan sammenfattes om arenaen:
 80 % af arrangementerne forventes af være koncerter, musicals og lign. 20 % forventes at være sportsbegivenheder
 Forventet 60-80 arrangementsdage om året
 Både loftet og de 11.800 stole i arenaen er beklædt med materiale, der understøtter akustikken i forbindelse med koncerter
 7 restauranter/madboder/udskænkningssteder
 1500 garderobeskabe
 15 VIP-suiter

Arrangementer

Referencer

Eksterne henvisninger 

 Officiel hjemmeside
 Bygherres officielle hjemmeside

Etableret i 2017
Idrætshaller i Danmark
Idrætsanlæg i København
Multiarenaer i Danmark
Ørestad